Obesotoma artica är en snäckart som först beskrevs av Arthur Adams 1855.  Obesotoma artica ingår i släktet Obesotoma och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
artica